Кре́спо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Креспо, Альберто (1930—1991) — аргентинский автогонщик.
 Креспо, Андреа (род. 1983) — эквадорская писательница.
 Креспо, Антонио (1851—1893) — аргентинский политический деятель, врач-офтальмолог.
 Креспо, Даниэль Фернандес (1901—1964) — уругвайский государственный деятель.
 Креспо, Кристобаль Маркес (род. 1984) — испанский футболист.
 Креспо, Хоакин (1841—1898) — президент Венесуэлы.
 Креспо, Хосе Анхель (род. 1987) — испанский футболист, защитник клуба «ПАОК».
 Креспо, Элвис (род. 1971) — пуэрто-риканский певец.
 Креспо, Энрике (1941—2020) — уругвайско-немецкий тромбонист и композитор.
 Креспо, Эрнан (род. 1975) — аргентинский футболист.
 Креспо, Эрнесто (1929—2019) — генерал ВВС Аргентины.

Составные фамилии 
 Барон Креспо, Энрике (род. 1944) — испанский политик
 Лара Креспо, Луис (1937—1959) — кубинский военный, командир антикастровского вооружённого формирования.
 Маркес Креспо, Кристобаль (род. 1984) — испанский футболист, центральный защитник.
 Кордеро Креспо, Луис (1833—1912) — эквадорский поэт, политик, дипломат, президент страны (1892—1895).

См. также 
 Крешпу — португальская фамилия